Ludia kan syfta på:

 Ludia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Ludia (växter) – ett släkte av växter
 Ludia (spelutvecklare) – en spelutvecklare
 Ludia (vattendrag i Kongo-Kinshasa)